Avezaath of de Beide Avezaathen is de gezamenlijke aanduiding voor de dorpen Kapel-Avezaath en Kerk-Avezaath. Tot 1978 behoorden de Avezaathen tot de gemeente Zoelen, maar bij de fusie van deze gemeente met Buren werd Kapel-Avezaath  bij de gemeente Tiel gevoegd.

Plaats in Gelderland